«Современник» — заснований О. С. Пушкіним журнал, що виходив у Петербурзі в 1836–1866 роках;
 «Современник» — журнал, що виходив також у Петербурзі в 1911–1915 роках;
 «Современник» — московське видавництво, засноване 1970 року;
 «Современник» — московський театр.